STP puede hacer referencia a:
 SIstema de Transferencias y Pagos, se refiere a la Compañía de medios de pago autorizada por Banco de México.
 STP (Motor Oil Company), se refiere a la Compañía petrolera estadounidense de combustible y aceites lubricantes.
 Shielded Twisted Pair (cable par trenzado apantallado).
 Spanning Tree Protocol.
 Socialismo Teoría y Práctica.
 Servicios Técnicos y Prevención.
 Stone Temple Pilots, una banda estadounidense grunge.
 The Rolling Stones American Tour 1972, gira musical también conocida como Stones Touring Party.
 Dimetoxianfetamina, una droga alucinógena llamada STP.
 STP Santiago, acrónimo de Servicio de Transporte de Personas Santiago S.A., es una empresa chilena de transporte público que opera en la Unidad 7 de la Red Metropolitana de Movilidad.
 Santo Tomé y Príncipe en los Juegos Olímpicos, según su código en el COI.
 La selección de fútbol de Santo Tomé y Príncipe, según su código FIFA.

Siglas de informática